Platonisch is afgeleid van naam van de Griekse filosoof Plato en betekent zoveel als "tot de filosofie van Plato behorend" of "er op gebaseerd":

Platonisch lichaam of platonisch veelvlak, zie regelmatig veelvlak
Platonische liefde